Pat Quinn (politicus)
 Pat Quinn (ijshockeycoach)
 Pat Quinn (voetballer)